Okręty US Navy o nazwie USS  "William M. Wood":
 Pierwszy USS "William M. Wood" (DE-287) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w marcu 1944.
 Drugi USS "William M. Wood" (DE-557) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w czerwcu 1944.
 Trzeci USS "William M. Wood" (DD-715)  był niszczycielem. W służbie w latach 1945-76.

William M. Wood